Вади́м Анто́нович Архипчу́к (6 июля 1937, Киев — 15 января 1973, там же) — советский украинский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Многократный чемпион СССР и УССР в спринтерских дисциплинах, рекордсмен Украины, участник двух летних Олимпийских игр. На соревнованиях представлял спортивное общество «Спартак» и Вооружённые силы, мастер спорта СССР.

Биография 
Вадим Архипчук родился 6 июля 1937 года в Киеве Украинской ССР. Серьёзно заниматься лёгкой атлетикой начал в 1955 году в добровольном спортивном обществе «Спартак», проходил подготовку под руководством заслуженного тренера УССР Виктора Григорьевича Лунькова.

В 1953—1955 годах учился в Киевском автомобильно-дорожном институте, но на третьем курсе перевёлся в Киевский государственный институт физической культуры, где получил высшее педагогическое образование.

Впервые заявил о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1958 года, когда одержал победу на чемпионате Украины в беге на 200 метров и затем в составе украинской республиканской сборной выиграл эстафету 4 × 100 метров на чемпионате СССР в Тбилиси.

В 1959 году стал серебряным призёром первенства УССР в трёх спринтерских дисциплинах, завоевал золотую медаль на Спартакиаде народов СССР в Москве в эстафете 4 × 100 м. Выполнил норматив мастера спорта СССР по лёгкой атлетике, пробежав стометровую дистанцию за 10,4 секунды.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Риме — выступал здесь в беге на 200 метров, дойдя до четвертьфинального этапа.

В 1961 году перешёл в спортивный клуб Вооружённых сил (СКА), выиграл чемпионат УССР в беге на 400 метров, в той же дисциплине был лучшим на чемпионате СССР в Тбилиси. Установил рекорд Украины на четырёхсотметровой дистанции, который впоследствии несколько раз обновлял (рекорды Арихипчука были превзойдены только в 1979 году Виктором Бураковым).

На чемпионате СССР в Москве и Ташкенте завоевал золотые медали в беге на 400 метров и эстафете 4 × 400 м.

В 1963 году на Спартакиаде народов СССР в Москве трижды поднимался на пьедестал почёта, был первым на 400 метрах и в эстафете 4 × 400 м, получил серебро в беге на 200 метров.

В 1964 году добавил в послужной список серебряную и золотую медали, полученные на домашнем чемпионате Советского Союза в Киеве в личной четырёхсотметровой дисциплине и эстафете соответственно. Находясь в числе лидеров легкоатлетической команды страны, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Токио — на сей раз дошёл до четвертьфинала в беге на 400 метров и занял седьмое место в финале эстафеты 4 × 400 м.

Последний раз одержал крупные победы на всесоюзном уровне в сезоне 1965 года, привезя две золотые награды с чемпионата СССР в Алма-Ате. В 1967 году принял решение завершить спортивную карьеру.

Умер 15 января 1973 года в Киеве в возрасте 35 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Вадим Архипчук  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Бегуны на короткие дистанции СССР
Бегуны на короткие дистанции Украины
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Мастера спорта СССР
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины